Il doppio del Family Circle Cup 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario erano le detentrici del titolo, ma solo la Novotná ha partecipato in coppia con Lindsay Davenport.

La Davenport e la Novotná hanno perso in finale 7–5, 4–6, 6–1 contro Mary Joe Fernández e Martina Hingis.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Lindsay Davenport /  Jana Novotná (finale)
 Mary Joe Fernández /  Martina Hingis (campionesse)
 Gigi Fernández /  Lisa Raymond (semifinali)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (semifinali)

 Larisa Neiland /  Irina Spîrlea (secondo turno) 
 Brenda Schultz /  Caroline Vis (secondo turno) 
 Lori McNeil /  Linda Wild (quarti di finale) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Family Circle Cup 1997